Артимо́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Артём ().

Известные носители:
 Артимович, Анатолий Ефимович (род. 1941) — художник-скульптор, член Белорусского союза художников, профессор Белорусской академии искусств.
 Артимович, Иван Анатольевич (род. 1985) — художник, скульптор, дизайнер, магистр искусствоведения.
 Артимович, Сергей Михайлович (род. 1957) — кинорежиссёр, сценарист.

Примечания